

Демінг — місто, штат Нью-Мексико
 Демінг — переписна місцевість, штат Вашингтон

Див. також 
 Вільям Едвардс Демінг